

Купріянівка — село, Запорізька область, Запорізький район, Матвіївська сільська громада
 Купріянівка — селище, Миколаївська область, Первомайський район, Кривоозерська селищна громада

Див. також 
 Мала Купріянівка